Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniele Bracciali che ha battuto in finale Ivo Karlović 60-7, 7-65, 7-64.

Teste di serie 

 Greg Rusedski (primo turno)
 Ivo Karlović (finale)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Jeff Morrison (secondo turno)

 Grégory Carraz (primo turno)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Antony Dupuis (semifinali)
 Wesley Moodie (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2005